VV SBC, een voetbalclub uit Son en Breugel
 AT&T Park, eerder SBC Park, het honkbalstadion van de San Francisco Giants
 Server based computing, een model in de informatica
 Session Border Controller, een apparaat dat gebruikt wordt in sommige VoIP-netwerken
 Singleboardcomputer, een complete computer gebouwd op een enkele printplaat, met een microprocessor, geheugen, input/output, en andere onderdelen nodig voor een functionele computer